Scorn (englisch für Verachtung/Hohn) steht für:
 Scorn (Band), eine britische Post-Industrial-Band
 Scorn (Computerspiel), ein Horror-Computerspiel aus dem Jahr 2022